Hungertuch bezeichnet

 ein Fastentuch in der katholischen Kirche
 die ehemalige Ortschaft Hladov (Petrovice)
 Hungertuch-Preis, ein von 1976 bis etwa Ende der 1980er ausgelobter Literaturpreis